Mathilde Johansson era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ Montpellier 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Bibiane Schoofs che ha battuto in finale Leticia Costas Moreira 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Mădălina Gojnea (primo turno)
  Claire Feuerstein (primo turno, Ritiro)
  Leticia Costas Moreira (finale)
  Anaïs Laurendon (secondo turno)

 Irena Pavlović (semifinali)
 Conny Perrin (secondo turno)
 Alizé Lim (primo turno)
 Sarah Gronert (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Open GDF SUEZ Montpellier 2011